Воронинский сельский округ

Московская область 

 Воронинский сельский округ Клинского района (1994—2006)

Тверская область 

 Воронинский сельский округ Оленинского района (до 2005 года)

Томская область 

 Воронинский сельский округ Томского района (до 2005 года)